Raj raj kan syfta på:

 Raj-Raj – två olika musikfestivaler i Köping på 1990-talet och Umeå 2000–2006
 Raj raj (TV-program) – ett humorprogram på TV400